Jérôme Lafargue (1968-), écrivain et sociologue français ;
 Jérôme Lafargue (1986-), joueur de rink hockey français.